Сюсі́-ан-Брі () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на південний схід від Парижа, 5 км на південний схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 9903 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 26208,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Ніколя Моріс-Белай (*1985) — відомий французький футболіст, півзахисник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сюсі-ан-Брі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн